Headless Horseman signifie en anglais « le cavalier sans tête ». Ce terme peut désigner :

Cinéma 
 Headless Horseman, un téléfilm américain réalisé par Anthony C. Ferrante, sorti en 2007 ;
 Headless Horseman, un film américain réalisé par Jose Prendes, sorti en 2022.

Notes et références